Fritz de Quervain (1868-1940), chirurgo svizzero.
Tiroidite di de Quervain
Tenosinovite di de Quervain
Sindrome di de Quervain, malattia caratterizzata da femminilizzazione testicolare.